Die Liste der Mannschaftskader der Extraliga (Tschechien, Schach) 1996/97 enthält alle Spieler, die in der tschechischen Extraliga im Schach 1996/97 mindestens einmal eingesetzt wurden mit ihren Einzelergebnissen.

Allgemeines 

Insgesamt setzten die 12 Vereine 155 Spieler ein, von denen 36 keinen Wettkampf verpassten. Der ŠK Havřice kam mit 10 eingesetzten Spielern aus, während beim ŠK Pardubice die meisten Spieler mindestens eine Partie spielten, nämlich 16.

Erfolgreichster Spieler der Saison war Leonid Woloschin (ŠK Sokol Vyšehrad) mit 8,5 Punkten aus 10 Partien, je 8 Punkte aus 11 Partien erreichten Miloš Jirovský und Wolodymyr Serhejew (beide ŠK Dům armády Prag). Mit Vít Valenta (A64 MILO Olomouc) und Vojtěch Šléžka (ŠK Dům armády Prag) erreichten zwei Spieler 100 %, dabei spielte Valenta zwei Partien, Šléžka eine.

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom Juli 1996); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
 Elo: Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom Juli 1996), sofern vorhanden
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom Juli 1996; ARM = Armenien, AUS = Australien, BUL = Bulgarien, CZE = Tschechische Republik, GEO = Georgien, GER = Deutschland, POL = Polen, RUS = Russland, SVK = Slowakei, SWE = Schweden, UKR = Ukraine
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien
 Elo-Performance: Turnierleistung der Spieler mit mindestens 5 Partien
 Normen: Erspielte Normen für FIDE-Titel

ŠK Dům armády Prag

A64 MILO Olomouc

ŠK DP Mladí Prag

ŠK Zlín

ŠK Sokol Kolín

ŠK Pardubice

SK ZČE Plzeň

ŠK H.Fuchs Ostrava

TJ Bohemians Prag

ŠK Sokol Vyšehrad

ŠK Havřice

ŠK IWEX Litoměřice

Anmerkungen 

 Kampflose Siege sind in den Einzelbilanzen berücksichtigt, kampflose Niederlagen finden keine Berücksichtigung.

Weblinks 
 Saisonübersicht bei olimpbase.org (englisch)

Extraliga (Tschechien, Schach)
Schach 1996
Schach 1997